Николай Еизаров:
 Елизаров Николай Владимирович (1910—1988) — имя, под которым в СССР жил будущий президент Тайваня Цзян Цзинго.
 Елизаров, Николай Григорьевич (1907—1984) — советский актёр театра и кино.
 Елизаров, Николай Степанович (1876—1937) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер, военспец.